His Father's Son – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph
 His Father's Son – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 His Father's Son – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kay-Bee Pictures
 His Father's Son – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Victor Film Company
 His Father's Son – film del 1917 diretto da George D. Baker